Новосёлки — деревня Лукьяновского сельского поселения Становлянского района Липецкой области.

Расположена в истоке реки Любашевки. На окраине деревни на ней сделан пруд. В 3 км северо-западнее находится станция Бабарыкино на железнодорожной линии Елец — Ефремов.

Отмечается на картах 1800 года. Название получила как селение, появившееся в более позднее время по сравнению с соседними .

Население

Примечания 

Населённые пункты Становлянского района